

Musique 
La consonance, alternative orthographique possible depuis 1990 de la consonnance, est une affinité de sons.
 consonance (étymologiquement « sonner avec »), la cohérence d'un ensemble de sons entendus simultanément.
 Ensemble Consonance, un ensemble de musique ancienne en résidence à Tours.

Linguistique 
 Consonance, la sonorité particulière d'un mot ou d'une phrase en une langue étrangère, qui permet parfois de déterminer celle-ci.

Poésie 
 Consonance ou allitération consonantique, s'oppose à l'assonance. Par exemple « trotter ses petites bottines » (Rimbaud, Roman).

Chimie 
 Consonance, concept de chimie organique.